Vitor (distrito) — do Peru

Pessoas

Monarcas italianos 
Vítor Emanuel I da Sardenha — rei da Sardenha 
Vítor Emanuel II da Itália — rei da Sardenha  e da Itália 
Vítor Emanuel III da Itália

Romanos 
Vitor (mestre da cavalaria) — general 
Flávio Vítor — usurpador e imperador

Futebolistas brasileiros 
Cícero Vítor dos Santos Júnior 
Carlos Vitor da Costa Ressurreição 

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos